Watersnood in de Bommelerwaard 1861 - januari 1861
 Watersnood in het Land van Maas en Waal 1861 - februari 1861